Silves puede referirse a:

 Silves (Brasil), municipio brasileño del estado de Amazonas.
 Silves (España), localidad española situada en el municipio de Boltaña, provincia de Huesca, Aragón.
 Silves (freguesia), freguesia portuguesa del municipio de Silves, distrito de Faro.
 Silves (Portugal), municipio portugués del distrito de Faro.
 Silves Alto, despoblado español que forma parte de la localidad de Silves, municipio de Boltaña, provincia de Huesca, Aragón.
 Silves Bajo, despoblado español que forma parte de la localidad de Silves, municipio de Boltaña, provincia de Huesca, Aragón.
 Silves de la Selva (1546),  libro de caballerías español escrito por Pedro de Luján.